Ісабаль:

 Ісабаль — місто у Гватемалі
 Ісабаль — департамент, що входить до складу Гватемали.
 Ісабаль — озеро у Гватемалі.